Laisse
Laisse de mer
Laisse de carrier